Toponímia:
Anglaterra: Halifax (West Yorkshire), ciutat del comtat de West Yorkshire, Anglaterra i origen del mot «Halifax».
Canadà:
 Halifax, capital de la província de Nova Escòcia, Canadà 
 Aeroport Internacional de Halifax.
 Península de Halifax.
 Ciutat de Halifax.
Estats Units d'Amèrica:
 Halifax (Massachusetts), població del comtat de Plymouth a l'estat de Massachusetts 
 Comtat de Halifax (Carolina del Nord), a Carolina del Nord 
 Halifax (Carolina del Nord), població seu del comtat.
 Halifax (Pennsilvània), al comtat de Dauphin, estat de Pennsilvània 
 Halifax (Vermont), al comtat de Windham, estat de Vermont 
 Comtat de Halifax (Virgínia), a Virgínia 
 Halifax (Virgínia), població seu del comtat 
 Halifax RLFC, club britànic de rugbi a 13 
 Explosió de Halifax, ocorreguda l'any 1917 a la ciutat de Nova Escòcia.
 El Handley Page Halifax, bombarder de la Royal Air Force de la Segona Guerra Mundial
 Edward Frederick Lindley Wood, 1r Earl de Halifax, polític i diplomàtic britànic del període d'entreguerres i de la Segona Guerra Mundial